Francisco del Rincón puede referirse a:

 Francisco del Rincón, escultor del barroco español.
 Francisco del Rincón, religioso español.